Oldeoog (friesisch für: alte Insel) steht für:
 die ehemalige Sandbank Oldoog oder Olde Oog, heute südlicher Teil der Nordseeinsel Minsener Oog bei Wangerooge
 die ehemalige Nordseeinsel Oldeoog, heutiger Bestandteil der Insel Spiekeroog im Landkreis Wittmund, Niedersachsen